Салиште има више значења:

 Салиште (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Салиште (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Салиште (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Салиште (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Салиште (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Салиште (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Општина Салиште (Сибињ), општина у округу Сибињ у Румунији